Брежо́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Брежон, Бернадетт (род. 1964) — французская гребчиха-байдарочница;
 Брежон, Бернар (род. 1962) — французский гребец-байдарочник.